Borubatu steht für:

 Borubatu (Euquisi), eine osttimoresische Aldeia im Suco Euquisi.
 Borubatu (Ililai), eine osttimoresische Siedlung im Suco Ililai